Анстен:
Анстен () — гробница-каирн эпохи неолита на острове Мейнленд, Шотландия.
Анстен () — коммуна в департаменте Нор, Франция.

См. также 
 Анстенская керамика